Bensaoula ist ein algerischer Familienname, Namensträger sind:
 Chafika Bensaoula, algerische Juristin und Dozentin
 Tedj Bensaoula (* 1954), algerischer Fußballspieler